Scuderia Toro Rosso je druga momčad Formule 1 austrijske tvornice bezalkoholnih pića Red Bull, a ime Toro Rosso, koje je talijansko, je u biti talijanski naziv za Red Bull (Crveni bik). Od 2020. momčad nosi naziv Scuderia Alpha Tauri.

Momčad je isprva bila u 50%-tnom vlasništvu bivšeg F1 vozača Gerharda Bergera 2 god. (od 2006. – 2008.) ali kasnije Red Bull preuzima 100%-tno vlasništvo nad momčadi. Nastavši na temeljima Minardija momčad je prvenstveno osmišljena kako bi mlade vozače iz svog Red Bull programa lansirala direktno u Formulu 1. Tzv. B momčad postala je prva Red Bull momačad koja je pobijedila na jednoj utrci. Dogodilo se to na kišnoj VN Italije 2008. god. kada je Sebastian Vettel kao jako mlad vozač uspio s prve startne pozicije ostati u vodstvu do kraja utrke i pobijediti. Bila je to ujedno i prva pobjeda u povijesti bolida s Ferrarijevim motorom, momčadi kojem Ferrari isporučuje svoje motore.

Rezultati

Izvori

Vanjske poveznice

 scuderiatororosso.com
 statsf1.com

Momčadi Formule 1
Toro Rosso